Karl Herder ist der Name folgender Personen:

* Karl Emil Adelbert von Herder (1779–1857), deutscher Gutsbesitzer
 Karl Raphael Herder (1816–1865), deutscher Verleger